Комсомолаба́дский район:

 Комсомолабадский район — прежнее (до 1991 года) название Нурабадского района Таджикистана.
 Комсомолабадский район — название Улугнорского района Узбекистана в 1973-1996 годах.